Olof Hammar kan syfta på bland andra:

* Olof Hammar (1851–1918), svensk ämbetsman
 Olof Hammar (1895–1966), svensk skolledare och politiker
 Olof Hammar (1897–1995), svensk ingenjör